Ciliofusospora är ett släkte av svampar. Ciliofusospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciliofusospora